Johann Allgeyer ist der Name folgender Personen:
 Johann Allgeyer (Gastwirt) (* um 1602; † 1670), deutscher Gastwirt, Persienreisender